Adriana Giuffrè (1939-), actrice italienne,
 Aldo Giuffré (1924-2010), acteur italien,
  (1902-1964), éditeur italien,
 Carlo Giuffré (1928-2018), acteur italien,
  (1972-), metteur en scène italien,
 Gianna Giuffrè (1916-1998), chanteuse et actrice italienne,
 Jimmy Giuffre (1921-2008), musicien de jazz américain,
 Nino Giuffrè (1945-), criminel italien.
 Virginia Roberts Giuffre (*1983), militante américaine pour les droits des victimes de trafic sexuel

Patronyme italien